Paritat de poder adquisitiu, mètode utilitzat per a calcular una taxa alternativa de canvi de monedes de dos països.
 Fenilpropanolamina, fàrmac de la família de la fenetilamina que és usat com a descongestionant.